Gaucín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gaucín (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Gaucín (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar